Совершенно секретно — уровень секретности документов.
 «Совершенно секретно» — советское и российское ежемесячное международное общественно-политическое издание
 «Совершенно секретно» — российский медиахолдинг, выпускающий газету «Совершенно секретно» и одноимённую телевизионную передачу
 «Совершенно секретно!» — американская кинокомедия, снятая в 1984 году Джимом Абрахамсом и братьями Дэвидом и Джерри Цукерами.
 «Совершенно секретно» — телеканал